Veronika Kudermetova e Elise Mertens erano le detentrici del titolo, ma Elise Mertens ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Veronika Kudermetova, ha partecipato e difeso con successo il titolo in coppia con Ljudmila Samsonova, sconfiggendo in finale Chan Hao-ching e Latisha Chan con il punteggio di 6-4, 6(4)-7, [10-1].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Coco Gauff /  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (semifinale)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (semifinale)
  Giuliana Olmos /  Zhang Shuai (secondo turno)

  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (primo turno) 
  Anna Danilina /  Luisa Stefani (primo turno) 
  Yang Zhaoxuan /  Vera Zvonarëva (quarti di finale) 
  Kirsten Flipkens /  Laura Siegemund (primo turno)

Wildcard 

  Ana Bogdan /  Angelina Gabueva (primo turno)
  Harriet Dart /  Eden Silva (primo turno)

  Sofia Kenin /  Ekaterina Jašina (primo turno)

Ranking protetto 

  Leylah Fernandez /  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)

Alternate 

  Linda Fruhvirtová /  Kaia Kanepi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2023